Иоанн Бергамский (, VII — 688, Бергамо) — итальянский прелат, Ординарий епархий Бергамо, священномученик.

Биография 
Первый епископ Бергамо, о котором сохранились документальные свидетельства. Его правление приходилось на период борьбы с Монофелитством, присутствовал на соборе, созванном папой Агафоном в 679 году в Милане, его подпись стоит на 54-м месте под исповеданием веры.

Павел Диакон упоминает его, как человека необычайной святости (), несомненно, епископ трудился над христианизацией лангобардов, он вернул древний собор Св. Викентия к истинному культу, о чём сообщалось в императорских указах.

Имеется эпистолярное наследие о переписке епископа с королем Лонгобардии Кунипертом по богословским и практическим вопросам.

Почитание 
Претерпел мучение во время мятежа предпринятого Алахисом, мощи были обретены во время реконструкции кафедрального собора св. Александра в Бергамо в 1291 году.

Примечания

См. также 
 Бергамо
 Епархия Бергамо

Источники 
 Francesco Lanzoni, Le diocesi d’Italia dalle origini al principio del secolo VII (an.604), Faenza, stabilimento Grafico F.Lega, 1927.
 Luciano Tintori, Santi, Beati e servi di Dio, Editrice Velar, 2013.
 A. Caprioli A. Rimoldi L. Vaccaro, Storia religiosa della Lombardia Diocesi di Bergamo, Editrice la scuola, 1988.

Ссылки 
 Bergamopost 

Епископы Бергамо
Католические епископы
Церковные деятели VII века
Католические святые